Аниме

 Аниме — японская анимация. В основном это значение используется для обозначения японской анимации. Но в самой Японии это означает общую анимацию, мультфильмы.  
 Аниме — древесная смола, подобная копалу, которую выделяет ятоба.

См. также 
 Аниме-фестиваль — общее название для события, заключающегося в сборе людей, объединённых увлечением мангой и аниме.
 АНИМИ — Артиллерийский научно-исследовательский морской институт (1932—1957)

Примечания